Nieuwe Synagoge (Berlijn)
 Nieuwe Synagoge (Bochum)
 Nieuwe Synagoge (Breslau)
 Nieuwe Synagoge (Hannover)
 Nieuwe Synagoge (Josefov), Praag
 Nieuwe Synagoge (Koningsbergen)
 Nieuwe Synagoge (Libeň), Praag
 Nieuwe Synagoge (Nijmegen)